! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 128001–128100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 128101–128200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 128201–128300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 128301–128400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 128401–128500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 128501–128600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 128601–128700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 128701–128800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 128801–128900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 128901–129000 [ editare]

Lista planetelor minore (128001-129000)